Казанская гимназия — образовательные учреждения в Казани в Императорской империи:

 Первая Казанская мужская гимназия
 Вторая Казанская мужская гимназия